Lesbos ist:

 Lesbos, griechische Insel vor der türkischen Küste
 Lesbos (Präfektur), ehemalige griechische Verwaltungseinheit

in der griechischen Mythologie:
 Lesbos (Sohn des Lapithes), namengebender Heros von Lesbos
 Lesbos (Gemahlin des Makareus) (Scholion zu Homer Ilias 14,544)

sowie der Name von:
 Benjamin von Lesbos († 1824), griechischer Mönch, Gelehrter, Freiheitskämpfer und Vertreter der modernen griechischen Aufklärung